Espinay ist der Familienname folgender Personen:

 François d’Espinay (1554–1597), französischer Heerführer, Generalstatthalter der Bretagne
 François II. d’Espinay, marquis de Saint-Luc († 1670), französischer Militär und Gouverneur
 Timoléon d’Espinay (1580–1644), französischer Heerführer, Marschall von Frankreich

Siehe auch:
 Épinay